Катекс може да се односи на:

 Катекс (Арјеж), насељено место у Француској, у департману Арјеж
 Катекс (Жерс), насељено место у Француској, у департману Жерс